Франциск Аккурзий (Аккорзо) — один из знаменитейших старинных итальянских ученых законоведов (глоссаторов).

Биография 

Франциск Аккурзий родился около 1180 года во Флоренции.

Один из учеников Азо, а с 1221 года Аккурзий уже сам преподавал в Болонском университете.

Франциск Аккурзий известен прежде всего по своему сочинению «Glossa ordinaria», или, как просто называют, «Glossa», сборнику глосс предшественников и современников Аккурзия. Впечатление, произведенное выходом этого труда, было необыкновенное. В судах этот сборник сделался вскоре настольной книгой и доставил автору славу первого законоведа средних веков.

Франциск Аккурзий скончался около 1260 года в городе Болонье.

Примечания

Источники 
 
 Использованы материалы Немецкой Википедии.

Родившиеся в XII веке
Умершие в XIII веке
Юристы по алфавиту
Юристы Италии
Юристы XIII века
Педагоги Италии